Het Embassy World Snooker Championship 1979 vond plaats van 16 tot en met 28 april 1979 in het Crucible Theatre in Sheffield, Engeland. Ray Reardon was de titelverdediger. Terry Griffiths won zijn eerste en enige wereldtitel.

Prijzenpot 
 Winnaar: £ 10.000,-
 Finalist: £ 5.000,-
 Derde plaats: £ 3.000,-
 Vierde plaats: £ 2.000,-
 Kwartfinale: £ 1.250,-
 Laatste 16: £ 1000,-
 Hoogste break: £ 500,-
 Maximumbreak: £ 10.000,-

Hoofdtoernooi

Century breaks
 142 - Bill Werbeniuk
 125 - Cliff Thorburn
 121, 120, 107, 101 - Terry Griffiths
 112, 105 - Alex Higgins
 112 - John Spencer
 110, 109 - Fred Davis
 106 - Eddie Charlton
 106 - Dennis Taylor

Opvallendheden
Het deelnemersveld bestond tijdens het wereldkampioenschap snooker van 1979 voor het laatst uit 16 spelers. Dit werden er 24 vanaf het WK van 1980 en 32 vanaf het WK van 1982.
Het wereldkampioenschap snooker van 1979 was het laatste dat uit vier speelrondes bestond. Vanaf het WK van 1980 kwam er één ronde bij. In plaats van om achtereenvolgens 13, 13, 19 en 24 gewonnen frames ging het vanaf dat moment om achtereenvolgens 10 (eerste ronde), 13 (tweede ronde), 13 (kwartfinale), 16 (halve finale) en 18 (finale) gewonnen frames.
Het wereldkampioenschap snooker van 1979 was ook nog eens het laatste WK waarop de twee verliezend halvefinalisten nog een wedstrijd om de derde plaats speelden. Eddie Charlton won deze partij voor het tweede jaar op rij.
Terry Griffiths werd in 1979 de eerste winnaar van het wereldkampioenschap snooker ooit die door het winnen van (twee) kwalificatierondes het hoofdtoernooi had bereikt. Deze prestatie bleef ongeëvenaard totdat Shaun Murphy 26 jaar later het WK van 2005 won.
Fred Davis werd op het WK 1979 de oudste speler ooit die een WK-wedstrijd won en tevens de oudste speler ooit in de kwartfinale van het WK snooker. Hij was 65 jaar en 247 dagen oud toen hij won van Kirk Stevens.
Steve Davis en Kirk Stevens maakten hier hun WK-debuut.
Verliezend finalist Dennis Taylor bereikte op het WK van 1985 voor de tweede en laatste keer de WK-finale. Hij won deze wel, van Steve Davis.
Toernooiwinnaar Terry Griffiths bereikte op het WK van 1988 voor de tweede en laatste keer de WK-finale. Ditmaal verloor hij die, van diezelfde Steve Davis.

1979
Sport in 1979